KAZ ou kaz est un code, qui signifie :
 KAZ Kazakhstan ;
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays) ;
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), le Kazakhstan a pour code alpha-2 KZ ;
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques, le Kazakhstan a pour code KZ ;
 selon la liste des codes pays du CIO ;
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3 ;
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, le Kazakhstan a pour code alpha-2 KZ.
 kaz, Kazakh ;
 selon les normes ISO 639 des codes de langue.

KAZ est un sigle qui peut désigner :
 , un véhicule électrique.

Kaz fait référence à :
 Kaz, une série télévisée américaine ;
 Kaz, un nom de ring du catcheur Frankie Kazarian ;
 Kaz, un scénariste américain ;
 K.A.Z, un guitariste et compositeur japonais ;
 Kaz, un rappeur et artiste tunisien.

Code
Nom de ring